Конституцио́нный су́д Люксембу́рга (, , ) — осуществляет конституционное правосудие в Великом Герцогстве Люксембург.

Состав 
Конституционный суд состоит из:
 Председателя Верховного суда,
 Председателя Административного суда,
 Двух советников Кассационного суда и пяти судей  любых других судов, назначаемых Великим Герцогом с учетом мнения Верховного суда и Административного суда.

Судьи осуществляют свои полномочия в течение 9 лет без права повторного переназначения. При этом они совмещают членство в Конституционном суде с прежней деятельностью в качестве судьи в тех судах, где работали раньше.

Председатель и  Вице-председатель Конституционного суда назначаются самостоятельно Великим Герцогом.
Конституционный суд полномочен рассматривать дела в составе не менее пяти судей.

Компетенция и процедура 
Конституционный суд рассматривает только дела, касающиеся решения вопроса о соответствие закона конституции, если этот вопрос возникает при рассмотрении конкретного дела в суде или административном органе.

Рассматривающий основное дело суд или административный орган по ходатайству той стороны, которая считает, что положения применяемого закона являются неконституционными, обязан передать рассмотрение данного вопроса в Конституционный суд, кроме случаев, когда он считает, что ходатайство является необоснованным или Конституционный суд ранее уже рассматривал подобный вопрос. Также суд по своей инициативе может предать спорный вопрос на рассмотрение в Конституционный суд.

Конституционный суд не рассматривает дела связанные с соответствием законов международным договорам и соглашениям. Такие дела направляются в Европейский суд по правам человека.

См. также 
 Конституция Люксембурга
 Великий герцог Люксембургский

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Конституционный Суд Великого Герцогства Люксембург на сайте Института права и публичной политики

Суды по алфавиту
Люксембург
Право Люксембурга